Graf ima več pomenov:
 v matematiki:
 graf v teoriji grafov
 graf funkcije je grafična predstavitev funkcije
 graf relacije
 v računalništvu:
 podatkovna struktura  graf 
 graf je tudi sinonim za grafikon
 nemški plemiški naziv grof
 Graf, priimek več znanih ljudi 
 Trigraf = tričrkje